

Pseudonyme 

 Antoine Merlin de Thionville (1762-1833), personnalité politique française.

Toponyme 

 Thionville, commune française de la Moselle ;
 Thionville-sur-Opton, ancienne commune française des Yvelines ;
 Congerville-Thionville, commune française de l’Essonne ;
 (9376) Thionville, astéroïde de la ceinture principale.